Rue de la Verrerie est un odonyme faisant référence à :
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris.

Il existe également une rue Verrerie à Dijon